Wettsteinina — рід грибів родини Pleosporaceae. Назва вперше опублікована 1907 року.

Класифікація 
До роду Wettsteinina відносять 61 вид:

Примітки

Джерела 

 Höhnel, F. von. 1907. Fragmente zur Mykologie (III. Mitteilung, Nr. 92 bis 155). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 116:83-162 - P.126

1907 у науці